Добряк означає:

 Добряк — аудіоальбом українського гурту Скрябін
 Добряк — українське прізвище

Див. також 
 Добряки — кінофільм.